Francisco Cruzate Grenzner (1878-1910), footballeur et athlète espagnol.
 Joan Majó i Cruzate (1939-), homme politique espagnol.
Patronyme hispanique